Elona, un gastéropode
 Elona, un monastère en Grèce
 Elona, un jeu vidéo sorti en 2007 sur les plateformes Windows
 Elona, l'un des trois continents de Guild Wars
 Elona ou Élona, prénom usité en France et dont l'occurrence a fortement augmenté depuis les années 2000
 Elona est une reine du monde de Xanth, monde imaginaire créé par le romancier Piers Anthony dans sa saga du Cycle de Xanth.